Ferrière se poate referi la:

 Ferrières (Belgia), comună francofonă din regiunea Valonia, Belgia
 Ferrières, Charente-Maritime, comună în departamentul Charente-Maritime, Franța
 Ferrières, Hautes-Pyrénées, comună în departamentul Hautes-Pyrénées, Franța
 Ferrières, Manche, comună în departamentul Manche, Franța
 Ferrières, Oise, comună în departamentul Oise, Franța
 Ferrières, Tarn, comună în departamentul Tarn, Franța
 Ferrières-en-Bray, comună în departamentul Seine-Maritime, Franța
 Ferrières-en-Gâtinais, comună în departamentul Loiret, Franța
 Ferrières-Haut-Clocher, comună în departamentul Eure, Franța
 Ferrières-la-Verrerie, comună în departamentul Orne, Franța
 Ferrières-les-Verreries, comună în departamentul Hérault, Franța
 Ferrières-Poussarou, comună în departamentul Hérault, Franța
 Ferrières-Saint-Mary, comună în departamentul Cantal, Franța
 Ferrières-Saint-Hilaire, comună în departamentul Eure, Franța
 Ferrières-sur-Ariège, comună în departamentul Ariège, Franța
 Ferrières-sur-Sichon, comună în departamentul Allier, Franța

Vezi și 

 Ferrière
 La Ferrière